Хайдук (, ) — назва низки спортивних клубів та стадіонів у країнах Західних Балкан, походить від слова гайдук.

  — сербський футбольний клуб з міста Белград.
  — хорватський футбольний клуб з міста Вела-Лука.
 Хайдук (Кула) — сербський футбольний клуб з міста Кула.
 Хайдук (Спліт) — хорватський футбольний клуб з міста Спліта.

Інше 
  — футбольний стадіон в місті Кула.
Багатозначні терміни: спортивні клуби